Saramago-de-bico-recurvo é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Coincya monensis subsp. orophila
 Coincya monensis subsp. puberula